Felix Brodauf (ur. 22 września 1989) – niemiecki skoczek narciarski, zawodnik klubu SG Nickelhütte Aue.

Jest zwycięzcą końcowej klasyfikacji FIS Cup, w sezonach 2008/2009 i 2009/2010.

Jego najlepszym startem w zawodach rangi Pucharu Kontynentalnego jest 3. miejsce na skoczni w Bischofshofen 29 stycznia 2011.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2011: 84.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2009/2010: 85.
 sezon 2010/2011: 25.

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009: 71.
 2010: 41.
 2011: 42.

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 180.
 sezon 2007/2008: 65.
 sezon 2008/2009: 1.
 sezon 2009/2010: 1.
 sezon 2011/2012: 101.
 sezon 2012/2013: 28.

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Notodden – 13 lutego 2009 (1. miejsce)
  Notodden – 14 lutego 2009 (2. miejsce)
  Zaō – 3 marca 2009 (2. miejsce)
  Zaō – 4 marca 2009 (3. miejsce)
  Harrachov – 8 stycznia 2010 (1. miejsce)
  Harrachov – 9 stycznia 2010 (2. miejsce)
  Lauscha – 23 stycznia 2010 (1. miejsce)
  Lauscha – 24 stycznia 2010 (1. miejsce)
  Zaō – 1 marca 2010 (3. miejsce)
  Zaō – 2 marca 2010 (1. miejsce)
  Wisła – 8 września 2012 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Przypisy

Bibliografia 
 Sylwetka Felixa Brodaufa na oficjalnej stronie FIS-u 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989